Со времени обретения независимости от Испании Куба имела пять конституций. Нынешняя конституция была принята в 2019 году.

Конституция 1901 года 

Конституция 1901 года была первой конституцией Кубы как независимого государства. Она содержала так называемую поправку Платта, позволявшую Соединённым Штатам вмешиваться в дела Кубы, чтобы защитить её независимость.

Конституция 1934 года 
Вторая Кубинская конституция начала действовать в 1934 году. Этот документ предназначался для временного использования.

Конституция 1940 года 

В 1940 году, во время фактического правления Федерико Ларедо Бру, принята новая конституция. Она обеспечивала земельную реформу, государственное образование, минимальный размер оплаты труда и другие прогрессивные идеи. Некоторые из этих положений не были реализованы на практике. После государственного переворота, совершённого Фульхенсио Батистой в 1952 году, действие некоторых частей Конституции приостановлено.

До победы Кубинской революции Фидель Кастро и другие революционеры, через различные документы, такие как «История меня оправдает» (1952), «Manifiesto de la Sierra», и др., заявляли, что их основной целью было восстановление Конституции 1940 года, однако это обещание выполнено не было.

Последний подписавший Конституцию 1940 года, Эмилио Очоа, умер в Майами 27 июня 2007 года.

Конституция 1976 года 
После 16 лет внеконституционного правления (1959—1975), с целью укрепления своих позиций, революционное правительство Кубы стремилось узаконить революцию. Социалистическая конституция 1976 года была принята путём референдума 15 февраля, на котором была одобрена 97,7 % голосов. Документ вошёл в силу 24 февраля 1976 года.

Исходные положения 
Данная конституция провозглашала централизованное управление рынком и обязывала государство обеспечить гражданам доступ к бесплатному образованию и здравоохранению. По конституции государство регулировало деятельность религиозных организаций на острове, частная собственность медиакомпаний попала под запрет.

Последующие поправки 
В поздних 1980-х, после распада Восточного блока, законы Кубы были изменены, чтобы соответствовать новым условиям Особого Периода. Поправки, внесённые в Конституцию в 1992 году, предоставляли заграничным корпорациям ограниченные права на владение имуществом на острове при условии их участия в совместных предприятиях с правительством. Также поправки обеспечивали отсутствие дискриминации на религиозной почве (например, верующим было разрешено вступать в Коммунистическую партию Кубы).

В 2002 году Кубинская конституция была снова изменена: уточнялось, что социалистический строй Кубы являлся неизменным и безвозвратным.

Конституция 2019 года 
18 июля 2018 года печатный орган ЦК Коммунистической партии Кубы, газета «Гранма», опубликовала статью, в которой говорилось о конституционной реформе острова.

2 июня 2018 года Национальным собранием была создана Комиссия по разработке конституционной реформы. В состав Комиссии вошли 33 депутата из различных секторов кубинского общества.

4 июля 2018 года на 7-м пленарном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Кубы был представлен первый проект новой конституции.

Новая конституция подтверждает ведущую роль Коммунистической партии Кубы как авангарда общества и государства. В конституции учреждается должность президента и премьер-министра. Президент избирается Национальной ассамблеей на срок до пяти лет, не более чем на два срока подряд. 

Важным новшеством в управленческой структуре является расширение полномочий регионов. Теперь муниципалитеты сами обозначают вопросы, которые требуют решения, и их урегулирование предполагается на местах, без обращения к центральной власти.

10 апреля 2019 года новый основной закон Кубы вступил в силу. За его утверждение проголосовало 6,81 млн кубинцев.

См. также 

 Конституция
 Конституционное право
 Конституционная экономика
 Конституционализм

Примечания

Ссылки 
 Cuba's Constitution of 2019 — Конституция Кубы 2019 года на английском языке.
 Конституция Кубы 2002 года — англоязычная версия на Викитеке.
 Constitutions of Cuba — исходный текст Конституции на испанском, (Политическая база данных Америки).
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE CUBA — исходный текст Конституции 2002 года на испанском, (Кубинский сайт).
 Конституция Кубы 1976 года ,  — текст Конституции на русском языке.
 Республика Куба, Конституция 1940 года — на английском языке.
 Конституция Кубы 1940 года — на русском языке.

Куба
Политика Кубы
Правительство Кубы